est une espèce de pliosaures découverte par l'équipe de paléontologues norvégiens de , d'Oslo, entre 2006 et 2007 au Spitzberg. Cette espèce vivait à la fin du Jurassique supérieur (Tithonien), il y a environ  d'années. Avec une longueur estimée entre , il s'agit de l'un des plus grands pliosaures ayant jamais vécu.

Étymologie 
Son épithète spécifique, funkei, lui a été donnée en l'honneur de Bjørn Funke, le découvreur de PMO 214.135, et son épouse May-Liss Knudsen Funke, qui ont consacré plusieurs années de travail bénévole à la collection paléontologique du muséum d'histoire naturelle de l'université d'Oslo.

Historique 
Les restes fossiles de l'animal ont été découverts au cours de deux expéditions dans l'archipel du Spitzberg, en 2006 et 2007. L'équipe a mis au jour en août 2007 une importante paléofaune marine, dont des ichtyosaures, plésiosaures, et les restes d'un grand pliosaure. À la fin de l'expédition, Jørn Hurum découvre la trace d'un autre pliosaure, mais la fin de l'été arctique leur impose de rentrer en Norvège. Une nouvelle expédition de deux semaines, en juin 2008, permet de retrouver le crâne fragmentaire du pliosaure, baptisé « Predator X » par l'équipe, et qui se révèle encore plus grand que le précédent. L'animal appartient visiblement à une nouvelle espèce qui n'a pas encore été décrite, et ses dimensions sont impressionnantes.

L'étude scientifique a duré plusieurs années, principalement en raison du temps nécessaire pour préparer le fossile, en très mauvais état. Sous l'action de l'alternance de gel et de dégel, les restes fossilisés ont été brisés par gélifraction en un grand nombre de fragments de taille souvent inférieure au centimètre (l'équipe a trouvé ). Le fossile a été enveloppé dans une gangue rigide pour son transport au laboratoire, en vue de sa reconstruction avant son analyse plus poussée.

Vieux de 147 millions d'années (étage Tithonien du Jurassique supérieur), Pliosaurus funkei a été comparé à Liopleurodon, qui a vécu lui entre 160 et 155 millions d'années. Les premières estimations quant à sa taille se basaient sur un condyle basioccipital extrêmement bien préservé de  de diamètre, soit le double de celui du Tyrannosaurus rex, et des dents de plus de , qui laissaient présager un animal d'environ  de long pour .

L'espèce Pliosaurus funkei a été décrite en 2012 par ,  et .

Description 
Lors de sa description scientifique en 2012, la taille de Pliosaurus funkei a été estimée entre .

Le cerveau de ce prédateur était similaire, en proportion de la taille de l'animal, à celui du grand requin blanc moderne.

Paléobiologie 
Des études biomécaniques ont été conduites sur Pliosaurus funkei en ce qui concerne la pression que pouvaient exercer ses mâchoires, et la façon dont il utilisait ses quatre nageoires. L'analyse des os des nageoires montre que l'animal se déplaçait en utilisant seulement les deux nageoires antérieures, n'utilisant les nageoires postérieures que pour gagner en vitesse lors de la capture de ses proies. On pense que sa morsure était quatre fois plus puissante que celle de Tyrannosaurus rex, avec une force estimée de .

Atteignant d'extraordinaires pointes de vitesse sous l'eau grâce à ses immenses nageoires (de plus de ), il était l'un des prédateurs marins les plus rapides du règne animal. Pliosaurus funkei était un superprédateur, en compétition pour le titre de plus grand pliosaure ayant jamais vécu.

Paléoécologie 
En raison de la distribution des pliosaures, les scientifiques pensent que l'espèce était présente dans toutes les mers du globe, comme certains groupes de baleines modernes.

Culture populaire 
Pliosaurus funkei a été présenté principalement dans l'épisode 4, Lutter Pour Survivre, de la série télévisée documentaire Planète Dinosaure (Planet Dinosaur en VO) créée par Nigel Paterson et Phil Dobree, produite par la BBC et narrée par John Hurt en 2011. 

Ici dénommé uniquement sous son surnom de Prédateur X sans faire mention qu'il n'est qu'une espèce du genre Pliosaurus, il est représenté tel un prédateur de pleine mer chassant en embuscade en attaquant ses proies (ici des Kimmerosaurus, des plésiosauridés) depuis les profondeurs. Il porte une coloration de contre-illumination foncée sur le dessus et claire sur le dessous du corps, ce qui est jugé crédible. La taille donnée par le documentaire est cependant celle des premières estimations sur cet animal, soit  de long pour , au lieu des  de long avancés par l'étude de 2012 (le documentaire a été réalisé en 2011, un an avant la description de l'espèce).

Notes et références

Publication originale

Voir aussi

Articles connexes 
 Liopleurodon
 Kronosaurus
 Pliosaurus kevani

Liens externes 
  Predator X, the most significant Jurassic discovery made in the Arctic sur la page du Muséum d'histoire naturelle d'Oslo
  Predator X, un pliosaure marin géant de 45 tonnes sur Futura-sciences
  Predator X : le plus grand reptile marin jamais découvert sur Terra Nova
  Sea reptile is biggest on record sur BBC News, 
  Communiqué de presse de l'université d'Oslo
  Species New to Science: Pliosaurus funkei | 'Predator X' • A new species of Pliosaurus (Sauropterygia: Plesiosauria) from the Middle Volgian of central Spitsbergen, Norway consulté le 
 Reconstitution de Predator X attaquant un plésiosaure. D'autres images sur la page du Muséum d'histoire naturelle d'Oslo
 Prédateur X, documentaire de Sid Bennet, 2009. durée : 32 min. Diffusion sur France 5 le 

Pliosaure
Plésiosaure du Jurassique
Reptile marin fossile européen
Taxon fossile décrit en 2012